«Very» ( — «дуже») — п'ятий студійний альбом британського поп-гурту Pet Shop Boys. Сингли «Can You Forgive Her?» і «Go West» увійшли у верхню двадцятку хіт-параду і супроводжувалися новаторськими відеокліпами. За словами Теннанта, альбом названий «Very» , тому що він дуже енергійний, дуже веселий, дуже сумний, дуже романтичний, дуже попсовий, дуже танцювальний і, місцями, дуже смішний».

Список пісень 
 «Can You Forgive Her?» — 3:53
 «I Wouldn’t Normally Do This Kind Of Thing» — 3:03
 «Liberation» — 4:05
 «A Different Point Of View» — 3:25
 «Dreaming Of The Queen» — 4:19
 «Yesterday When I Was Mad» — 3:55
 «The Theatre» — 5:10
 «One And One Make Five» — 3:30
 «To Speak Is A Sin» — 4:45
 «Young Offender» — 4:49
 «One In A Million» — 3:53
  — 5:00
 («Potscript» (прихований трек) — 1:14)

Посилання 
All Music Guide 

Альбоми Pet Shop Boys
Альбоми Parlophone